Safari – szósty album studyjny polskiego zespołu alternatywnego Pustki, wydany w 2014 roku. Płyta otrzymała nominację do nagrody Fryderyka 2015 w kategorii Album Roku: Elektronika / Indie / Alternatywa.

Lista utworów

Przypisy 

Albumy muzyczne wydane w roku 2014